Двадцать пять игроков забили три или более голов за сборную Уругвая по футболу (). Первым игроком, забившим за селесте три гола, стал капитан «Пеньяроля» Хосе Пьендибене, один из самых известных уругвайских футболистов начала XX века. Это случилось в конце 1919 года, то есть через 18 лет после первой в истории международной игры уругвайцев.

Чемпион мира 1930 года Педро Петроне в 1920-е годы забивал по три мяча в ворота соперников в трёх матчах, что до сих пор является рекордным показателем. Дважды по четыре мяча (покер) забивал Хавьер Амбройс, причём сделал он это в рамках одного турнира — чемпионата Южной Америки 1957 года. Партнёр Петроне по атакующей линии селесте и «Насьоналя» 1920-х годов, ещё один чемпион мира, Эктор Скароне, является единственным игроком сборной Уругвая, которому удалось забить в одном матче пять голов (пента-трик).

С 1913 года в ворота сборной Уругвая забили 19 хет-триков, причём как минимум в двух случаях матчи, во время которых оформлялись хет-трики, частью источников не рассматриваются в качестве официальных. Последний на данный момент хет-трик на счету Карлоса Сауседо в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2014, который состоялся в Ла-Пасе в октябре 2012 года — тогда сборная Боливии победила со счетом 4:1.

Список хет-триков 
Данные приведены на 4 декабря 2014 года.

Условные обозначения:

 КК — Кубок конфедераций
 ОИ — летние Олимпийские игры
 ОЧМ — отборочный турнир к чемпионату мира
 ПАЧ — Панамериканский чемпионат
 ТМ — товарищеский матч
 ЧМ — чемпионат мира
 ЧЮА — чемпионат Южной Америки, с 1975 года называется Кубок Америки

Список хет-триков, забитых в ворота сборной Уругвая 

Сборной Уругвая забивали девятнадцать хет-триков, первые семь из которых были забиты игроками из Аргентины.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Сборная Уругвая по футболу
Списки хет-триков в футболе